Live at Budokan (Dream Theater), een concertregistratie van de progressieve metalband Dream Theater van hun optreden in de Nippon Budokan in Japan
 Live at Budokan (Ozzy Osbourne), een live-cd van de Amerikaanse zanger Ozzy Osbourne
 Live at Budokan (S.O.D.), een live-cd/lp en tevens video van de Amerikaanse crossovergroep S.O.D.